FSDPC és l'acrònim de Full Screen Definition for the IBM Personal Computer. Fou un programa d'ús intern d'IBM programat a començaments dels anys 1980 per Kevin F. Bury i Gregor Neaga.

Mitjançant la utilització de tots els caràcters del codi ASCII el programa era capaç de generar pantalles pseudogràfiques, pantalles que es podien desar com arxius de text .TXT, pantalles de càrrega BLOAD del BASIC o bé com un programa font de BASIC que quan s'executava, simplement mostrava la imatge per pantalla.

El seu principal ús va ser la creació de pantalles d'usuari per a programes realitzats en COBOL, BASIC i altres llenguatges de programació.

Programari